L'edizione 1978-1979 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Trabzonspor.

Capocannoniere del torneo fu Özer Umdu (Adanaspor), con 15 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Trabzonspor Campione di Turchia 1978-1979.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa dei Campioni 1979-1980.
 Galatasaray e Orduspor ammesse alla Coppa UEFA 1979-1980.
Boluspor, Samsunspor e MKE Kırıkkalespor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
Campionato turco di calcio